Chocholouš může být:

chocholouš obecný – zpěvný pták z čeledi skřivanovití

příjmení osob
Bohumil Chocholouš – český fotbalista

v kultuře
Princ Chocholouš – český televizní film, filmová pohádka z roku 1974, režie Věra Jordánová

Podobná příjmení
Chocholoušek

Externí odkazy